La iglesia de Santa Marta puede referirse a :

Colombia 
 Catedral Basílica en Santa Marta;

España 
 Real Iglesia de Santa Marta (Martos),
 Iglesia de Santa Marta (Puzol), en Valencia;
 Convento de Santa Marta (Córdoba)
 Capilla de Santa Marta (Jerez de la Frontera)
 Iglesia de Santa Marta del Cerro, en Segovia

Francia 
 Iglesia de Santa Marta (Tarascón), en la pequeña ciudad provenzal de Tarascón, Francia, donde se conservan las reliquias de santa Marta de Betania.

Rusia 
 Convento de Santa Marta y Santa María de Moscú